Pallacanestro Milano 1958 – squadra di pallacanestro di Milano
 Pallacanestro Olimpia Milano – squadra di pallacanestro di Milano, più conosciuta con il nome sponsorizzato EA7 Emporio Armani Milano.